Ноэль ( «Рождество») — французское имя (в ж.р. — Noëlle), фамилия.

Персоналии 
 Ноэль, Альфонс-Леон (1807—1879) — французский гравёр и литограф.
 Ноэль, Бернар (1930—2021) — французский поэт, писатель, литературный критик.
 Ноэль, Гари (род. 1990) — маврикийский футболист.
 Ноэль, Десмонд (род. 1974) — гренадский футболист.
 Ноэль, Жак (1920—2004) — французский фехтовальщик-рапирист, чемпион мира и олимпийский чемпион.
 Ноэль, Кристиан (род. 1945) — французский фехтовальщик-рапирист, олимпийский чемпион, чемпион мира.
 Ноэль, Ксавье (род. 1976) — французский боксёр.
 Ноэль, Магали (1932—2015) — французская актриса и певица.
 Ноэль, Мари (1883—1967) — французская поэтесса.
 Ноэль, Нерленс (род. 1994) — американский профессиональный баскетболист.
 Ноэль, Николетт (род. 1986) — американская актриса и модель.
 Ноэль, Сак (род. 1983) — испанский диджей, музыкальный продюсер и режиссёр видеоклипов.
 Ноэль, Эжен (1855—1921) — французский эсперантист и военный врач.

Вымышленные персонажи 
 Пер-Ноэль — французский Дед Мороз.
 Ноэль Каннаги — персонаж аниме So Ra No Wo To.

Поэзия и музыка 
 Ноэль — французская паралитургическая поэзия и музыка, приуроченные к Рождеству Христову.

Кинематограф 
 «Ноэль» — американская драма 2004 года.

Небесные тела 
 1563 Ноэль — астероид в Солнечной системе.

Прочее 
 Ноэль-Кемпфф-Меркадо — национальный парк в провинции Хосе-Мигель-де-Веласко Боливии на границе с Бразилией.